Cosack ist der Familienname folgender Personen:

 Erhard Cosack (1941–2022), deutscher Archäologe
 Gabriel Cosack (1932–2018), deutsche Ordensfrau und Äbtissin
 Josef Cosack (1801–1879), deutscher Unternehmer und Industriepionier
 Hans-Josef Cosack (1891–1963), Gutsbesitzer und ehemaliger Bundesvorsitzender des Deutschen Jagdverbandes
 Karl Johann Cosack (1813–1868), deutscher evangelischer Theologe
 Konrad Cosack (1855–1933), deutscher Jurist
 Michael Kleine-Cosack (* 1942), deutscher Jurist
 Paul Cosack (1852–1913), deutscher Stadtbaumeister in Jena

und der Name eines ehemaligen Unternehmens in Hamm: Cosack & Co.